Тараш () — населённый пункт в Сербии, в Воеводине, Средне-Банатском округе, общине Зренянин.

Население 
В селе проживает 1140 жителей, из которых совершеннолетних 868. Средний возраст — 39,8 года (мужчины — 38,8 года, женщины — 40,8 года). В населённом пункте 389 домохозяйств, среднее число членов в которых — 2,93.

Известные уроженцы 
 Обрад Суботин, врач
 Душан Аврамов, дипломат
 Омер Маринков, философ
 Любица Тапавички, скульптор
 Деян Бошняк, писатель
 Милорад Крстин, депутат Скупщины Югославии
 Светозар Маркович, партизан времён Второй мировой войны и Народный герой Югославии.

Населённые пункты Воеводины